Vernich steht für:
 Großvernich, Ortsteil der Gemeinde Weilerswist im Kreis Euskirchen
 Kleinvernich, Ortsteil der Gemeinde Weilerswist im Kreis Euskirchen
 Vernich (Adelsgeschlecht), auch Vernić, ein kroatisches Adelsgeschlecht